Meilleraye était la marque commerciale apposée sur un fromage au lait de vache à pâte pressée non cuite fabriqué dans l'abbaye Notre-Dame de Melleray avant que la communauté de celle-ci en arrête la fabrication.

Présentation 
C'est un fromage au lait de vache à pâte pressée non cuite de forme parallélépipédique de 24 cm de côté et de 4 à 5 cm d'épaisseur. Sa maturation idéale est de l'ordre de deux mois.

La communauté de l'abbaye Notre-Dame de Melleray est contrainte d'arrêter l'activité qui n'est plus viable. Les derniers moines de l'abbaye rejoignent l'abbaye Notre-Dame-du-Port-du-Salut en 2016.

Références 

Fromage français disparu
Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache